Un sikh est un pratiquant de la religion religion sikhe ou sikhisme.
Sikh est le nom d'un groupe musical français de nu metal.